Claudio Baglioni – cantautore italiano
 Claudio Baglioni – album di Claudio Baglioni del 1970
 Claudio Baglioni – album di Claudio Baglioni del 1985